Clements peut désigner :

Patronyme 

 David Clements (1939-), patineur artistique britannique ;
 Frederic Edward Clements (1874-1945), botaniste américain ;
 James Franklin Clements, dit Jim Clements (1927-2005), ornithologue américain ;
 Nick Clements (1940-2009), linguiste américain ;
 Robert Bermingham Clements, 4e comte de Leitrim (1847-1892), homme politique irlandais ;
 Ron Clements (1953-), réalisateur américain ;
 Roy Clements (1877-1948), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Vassar Clements (1928-2005), violoniste américain ;
 William Clements (1917-), homme politique américain.

Toponyme 
 Clements, localité du Minnesota.

Voir aussi